Села в Україні:
 Воронівці — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Воронівці — Вінницька область, Хмільницький район
 Воронівці — Хмельницька область, Теофіпольський район